2 miejscowości w Polsce:
 Jankowice-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim, pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Jankowice-Kolonia – kolonia w woj. mazowieckim, pow. radomskim, w gminie Jedlińsk